Sono stati tre i governi del Regno d'Italia guidati da Ivanoe Bonomi (gli ultimi due durante il periodo costituzionale transitorio):
Governo Bonomi I, in carica dal 4 luglio 1921 al 26 febbraio 1922;
Governo Bonomi II, in carica dal 18 giugno al 12 dicembre 1944;
Governo Bonomi III, in carica dal 12 dicembre 1944 al 21 giugno 1945.